Станюко́вич — фамилия польско-литовского происхождения. Известные носители:

 Станюкович, Александр Михайлович (1824—1892) — российский журналист и писатель и музыкант.
 Станюкович, Алексей Владимирович (1912—1996) — доктор технических наук, металлург.
 Станюкович, Андрей Кириллович (1948—2015) — историк, археолог, геофизик, доктор исторических наук.
 Станюкович, Владимир Константинович (1874—1939) — искусствовед, публицист.
 
 Станюкович, Константин Михайлович (1843—1903) — русский писатель, сын М. Н. Станюковича.
 Станюкович, Михаил Николаевич (1786—1869) — адмирал, отец К. М. Станюковича.
 Станюкович, Николай Владимирович (1898—1977) — русский эмигрантский поэт, прозаик, переводчик, литературный критик, сын В. К. Станюковича.
 Станюкович, Татьяна Владимировна (1916—1992) — советский и российский этнограф.